Яна Новотна виграла титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–1, 7–5. Обидві вони досягнули фіналу попереднього року, але той матч не відбувся через дощ. Новотна потім виграла Вімблдон, який розпочався через два тижні.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Яна Новотна (переможниця)
  Штеффі Граф (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Вінус Вільямс (2-ге коло)
  Іріна Спирля (чвертьфінал)
  Анна Курнікова (півфінал)
  Наталі Тозья (1-ше коло)
  Ай Суґіяма (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Direct Line International Championships 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998